Вье́ри () — итальянская фамилия.

 Вьери, Кристиан (род. 1973) — итальянский футболист, нападающий.
 Вьери, Лидо (род. 1939) — итальянский футболист, вратарь.
  (род. 1946) — итальянский футболист, полузащитник.